Klinten kan syfta på:
 Klinten – en läger- och aktivitetsgård i Eksjö kommun
 Klinten, Lovisa – en ö i Nyland i Finska viken
 Klinten, Mariehamn – ett område i Mariehamn
 Baltiska klinten – en kalkstensformation i norra Estland